N (o n) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina N/n (nombre: ene; en plural: enes).
 La letra cirílica И/и.
 La letra cirílica Й/й.
 La letra griega Ν/ν (nombre: ni).
 ɴ, la nasal uvular en el alfabeto fonético internacional.

En otros ámbitos 
 N, el símbolo químico del nitrógeno.
 N, el símbolo del newton, unidad de medida de la fuerza del Sistema Internacional de Unidades.
 n, el símbolo del prefijo nano del Sistema Internacional de Unidades, que representa un factor de 10−9.
 N, el símbolo del Norte (punto cardinal).
 N (estilizado como ); en matemáticas, el conjunto de los números naturales.
 N; en física, representación de la fuerza normal.
 N; en bioquímica, representación del aminoácido asparagina.
 N, un videojuego gratuito de computadora en formato Adobe Flash, desarrollado por Metanet Software.
 N, el código ISO3166-2:AR de la Provincia de Misiones (Argentina).
Canal N, canal de televisión peruano de noticias.
 La línea N del metro de Nueva York (Estados Unidos).
 La línea N de colectivos de la ciudad de Córdoba (Argentina).

Enlaces externos